Esistono quattro tipi di forno elettrico:
 Il forno elettrico da cucina, per la cottura dei cibi
 Il forno elettrico ad arco, per la produzione dell'acciaio
 Il forno elettrico a muffola, per svolgere prove di laboratorio
 Il forno elettrico a induzione, per la fusione dei metalli